«Карнавальный вечер» () — картина французского художника-примитивиста Анри Руссо, написанная в 1886 году.

Это одна из ранних картин Руссо, хотя он написал её в 42-летнем возрасте. Анри Руссо до сорока лет работал таможенником и начал писать, лишь когда вышел в отставку. За год до «Карнавального вечера» он выставил в свободном Художественном салоне на Елисейских полях свои копии картин старых мастеров, сделанные в Лувре. В 1886 году он впервые представил публике оригинальную работу «Карнавальный вечер» на Салоне независимых. Картина вызвала насмешки публики нарочитым построением планов и слишком тщательно выписанными деталями пейзажа. Однако, когда к ней, думая позабавить, подвели Камиля Писсарро, он пришёл в восторг от богатства тонов картины и стал расхваливать творчество Руссо. Благодаря этому Анри Руссо вскоре приобрёл популярность. Уже в «Карнавальном вечере» присутствуют будущие черты его индивидуального стиля, развитые в поздних работах: чередование планов, размещение фигур на фоне пейзажа и тщательная проработка всех элементов композиции.

Литература 
 Henry Certigny, La vérité sur le Douanier Rousseau. Plon. 1961.
 Henry Certigny, La Vérité sur le Douanier Rousseau. Le Conseil municipal de Paris et les Artistes indépendants: 1880—1900, La Bibliothèque des Arts, Lausanne-Paris, 1971.
 Henry Certigny, Le Douanier Rousseau et Frumence Biche, La Bibliothèque des Arts, Lausanne-Paris. 1973

Картины Анри Руссо
Картины из собраний Художественного музея Филадельфии